Полман:
 Полман, Петра (род. 1963) — нидерландская шашистка.
 Полман, Эставана (род. 1992) — нидерландская гандболистка.
  (Polman Stadion) — стадион в Алмело, Нидерланды. С 2019 года называется Erve Asito.

См. также